Góry w Mongolii – lista najwyższych gór w Mongolii.

Wprowadzenie 

Mongolia leżąca na Wyżynie Mongolskiej jest krajem górzysto-wyżynnym, w którym ponad 80% powierzchni znajduje się powyżej 1000 m n.p.m. Można tu wyróżnić trzy główne łańcuchy górskie: Ałtaj – a konkretnie jego część środkowa (Ałtaj Mongolski) i wschodnia (Ałtaj Gobijski) – rozciągający się na południu kraju, Góry Changajskie – w środkowej części kraju oraz góry Chentej w północnej części kraju.

Inne górskie pasma to masyw wulkaniczny Dariganga, część pasma Sajanów Wschodnich (Wielki Sajan), Góry Chubsugulskie, Góry Czichaczowa, Cagan-Szybetu czy Czerwona Tajga.

Najwyższym szczytem Mongolii jest mierzący 4374 m n.p.m. Chüjten orgil w masywie Tawan Bogd uul w Ałtaju Mongolskim. Dziesięć mongolskich szczytów przekracza 4000 m n.p.m., a trzynaście jest zawsze pokrytych pokrywą śnieżną.

Lista najwyższych gór w Mongolii 

Uwaga. Powyższa lista może być nie pełna. Wysokość szczytów podawana według źródeł podanych w bibliografii.

Galeria

Przypisy

Bibliografia 
  (KSNG)
 Mongolia – Highest Mountains
 Mongolia mountains and peaks
 Mongolia. 18 Mountain Summits with Prominence of 1,500 meters or greater
 Gungaadasz B., 1986: Mongolska Republika Ludowa. PWN.

Góry Mongolii
Listy gór